Lörner ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Lörner (1899–1959), deutscher SS-Gruppenführer
 Hans Lörner (1893–1983), deutscher SS-Oberführer